Oleg Vladimirovitch Ovsiannikov (en russe Олег Владимирович Овсянников), né le  à Moscou, est un patineur artistique russe. Il est notamment champion du monde 1998 et 1999 et médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 en danse sur glace avec Anzhelika Krylova. Pour sa performance, il est décoré de l'Ordre de l'Amitié.

Biographie

Carrière sportive 
Oleg Ovsiannikov est médaillé de bronze aux championnats du monde 1988 avec Maria Orlova. Il patine ensuite avec Elizaveta Stekolnikova puis Elena Kustarova et mais c'est avec Anzhelika Krylova qu'il obtient ses meilleurs résultats entre 1994 et 1999. Krylova et Ovsiannikov sont notamment champions du monde 1998 et 1999, médaillés d'argent aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 et champions d'Europe 1999.

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Maria Orlova (1 saison : 1987-1988)
 Elizaveta Stekolnikova (1 saison : 1989-1990)
 Elena Kustarova (3 saisons : 1992-1994)
 Anzhelika Krylova (5 saisons : 1994-1999)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Naissance à Moscou
Naissance en janvier 1970
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Médaillé d'argent olympique russe
Champion du monde de patinage artistique
Récipiendaire de l'ordre de l'Amitié (Russie)
Naissance en RSFS de Russie